Bündorf bezeichnet:

Bündorf (Wüstung), Wüstung in Sachsen-Anhalt
Bündorf, Siedlung in Knapendorf, Ortsteil von Schkopau, Sachsen-Anhalt